Horvátország
 Krčevina, falu Gyurgyenovác községben, Eszék-Baranya megyében
 Čujica Krčevina, falu Plitvička Jezera községben, Lika-Zengg megyében

 Szlovénia
 Krčevina, falu Ormosd községben, Podravska régióban
 Krčevina pri Vubergu, falu Ptuj községben, Podravska régióban